Fußball-Bundesliga 1967/1968 vanns av FC Nürnberg före Werder Bremen och Borussia Mönchengladbach.

Slutställning

Källor

1967 i Västtyskland
1968 i Västtyskland
Fotbollssäsongen 1967/1968
1967/1968